Ring Ring — дебютний альбом шведського гурту ABBA, випущений в 1973 році.

Композиції

Чарти

Примітки 

Альбоми ABBA
Дебютні альбоми 1973
Англомовні музичні альбоми
Березень 1973